52. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
10. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego zdobyła Pogoń Łapy.
- łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego zdobył Bug Wyszków.
- suwalskiego zdobyła Rominta Gołdap.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Gwardia Białystok
- łomżyńskiego zdobyła Olimpia Zambrów
- suwalskiego zdobyły Śniardwy Orzysz.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Mazur Ełk, Wigry Suwałki, Gwardia Białystok, Włókniarz Białystok.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 W związku z połączeniem z klasą okręgową suwalską zdegradowano zespoły z miejsc 7-12.

Grupa łomżyńsko-ostrołęcko-ciechanowska
Zwana także międzyokręgową

Grupa suwalska

 W związku z połączeniem z klasą okręgową białostocką zdegradowano zespoły z miejsc 7-14.
 Baraż o klasę okręgową: Pogoń Ryn : Sparta Augustów 0:1, Sparta : Pogoń 3:0vo, Sparta pozostała w klasie okr.
 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Koromoran Bystry.

Baraże o III ligę
 Rominta Gołdap : Pogoń Łapy 1:1, Pogoń : Rominta 5:1, awans Pogoń.

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Zmiana nazwy LZS na Orkan Poświętne.
 Po sezonie z rozgrywek wycofały się rezerwy Włókniarza Białystok oraz Kora Korycin.

Grupa łomżyńsko-ostrołęcka

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się rezerwy ŁKS Łomża.

Grupa suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofała się Unia Kruszewo.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny LZS Turośń oraz Hetman Tykocin.

Białostocka - gr.II

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny LZS Popławy i Ryboły.

Grupa Łomżyńska

 Rozegrano 12 kolejek. Wszystkie zespoły zostały przeniesione do klasy A.

Grupa Suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się Wiking Płociczno i Pojezierze Galwiecie.

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Gwardia Białystok : Włókniarz Białystok 4:2 (po dogr.)
 ŁOZPN – Olimpia Zambrów : Grom Czerwony Bór 2:1 (po dogr.)
 SOZPN – Śniardwy Orzysz : Wigry Suwałki 4:1

Bibliografia 
 
 Gazeta Współczesna nr.142,162,167/1986r. - tabele klasy okręgowej, A i B 
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Historia klubu Ziemowit Nowogród

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1985 w polskim sporcie
1985 w piłce nożnej
1986 w polskim sporcie
1986 w piłce nożnej